Eleusis är ett släkte av skalbaggar. Eleusis ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar